Beolvadás, alkalmazkodás, hasonulás, áthasonítás (lat. ’hasonlóvá tesz’ szóból).

 Az ásványtanban: A kőzetek keletkezésének a réginek a magmába olvadásával, vagy két magma egybeolvadása. 
 A biológiában: A táplálékként felvett anyagoknak élő szervezetbe való beépülése.
 A növénytanban: A napból származó energia a növényekben a fotoszintézis v. kemoszintézis során a vegyületeket szerves anyaggá alakítja át (foszforasszimiláció, kénasszimiláció, nitrogénasszimiláció, szénasszimiláció).
 A nyelvészetben: a hasonulás (idegen szóval asszimiláció) olyan hangváltozás, amikor egy hang a szomszédos hang hatására megváltozik: ahhoz hasonlóvá vagy azzal azonossá válik (részleges, ill. teljes hasonulás). 
 A pszichológiában: Pszichológiai fogalmak, hasonló képzetek egybeolvadása.
 A szociológiában: Ha a nemzet, nemzetiség, népcsoport vagy annak tagja nem képes saját értékeinek megtartására, és alkalmazkodik a többségi vagy más etnikumhoz, akkor beolvadásról beszélünk. A beolvadás lehet egyedi vagy csoportos, továbbá önkéntes vagy erőszakos.